Die Fotbollsallsvenskan 1991 war die 67. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Zwischen dem 7. April und dem 11. August 1991 fand die reguläre Spielzeit statt, ehe bis zum 27. Oktober des Jahres die sechs bestplatzierten Mannschaften den schwedischen Fußballmeister ausspielte. Parallel spielten die vier schlechtestplatzierten mit den vier bestplatzierten Mannschaften der zweiten Liga um die vier weiteren Plätze in der Spielzeit 1992.

Nachdem IFK Göteborg punktgleich mit Örebro SK die reguläre Spielzeit beendet hatte, konnte die von Roger Gustafsson betreute Mannschaft um Spieler wie Pontus Kåmark, Thomas Ravelli, Kaj Eskelinen, Mikael Nilsson, Ola Svensson und Håkan Mild in der Meisterschaftsendrunde die Konkurrenz distanzieren und den im Vorjahr errungenen Von-Rosens-Pokal verteidigen.

In der Abstiegsrunde mussten Halmstads BK, GAIS, Östers IF und Aufsteiger GIF Sundsvall antreten, Östers IF und GAIS schafften den Klassenerhalt.

Reguläre Spielezeit

Tabelle

Kreuztabelle

Mästerskapsserien 
Die Hälfte der Punkte (aufgerundet) aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Kvalsvenskan

Relegation 
Der Viertplatzierte der Kvalsvenskan spielte gegen den Sieger einer Play-Off-Runde der im Herbst bestplatzierten Zweitligamannschaften. Västra Frölunda IF setzte sich dabei gemäß Auswärtstorregel gegen Helsingborgs IF durch.

|}

Torschützenliste 
Der Landesmeister IFK Göteborg stellte mit Kennet Andersson, dem 13 Saisontore gelangen, den Torschützenkönig.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1991
Fußballsaison 1991